Francis Nichol
William Nichol Cresswell
John Pringle Nichol
Desambiguações de sobrenomes